Бурлако́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Бурлаков, Александр Алексеевич (1906—1976) — инженер-контр-адмирал ВМФ СССР.
 Бурлаков, Борис Владимирович (1909—1979) — советский организатор театра и кинопроизводства.
 Бурлаков, Вадим Михайлович (1909—1993) — советский инженер–кораблестроитель.
 Бурлаков, Виктор Дмитриевич (1927—2010) — советский и российский артист театра, народный артист РСФСР.
 Бурлаков, Давыд Агеевич (1905—1967) — председатель сельхозартели «Победа» Акмолинского района Акмолинской области, Герой Социалистического Труда.
 Бурлаков, Дмитрий Александрович (род. 1972) — российский актёр.
 
 
 Бурлаков, Марк Семёнович (1904—не ранее 1985) — советский партийный деятель.
 Бурлаков, Матвей Прокопьевич (1935—2011) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Бурлаков, Михаил Петрович (род. 1952) — политический деятель.
 Бурлаков, Николай Михайлович (1906—1973) — советский учёный в области мясного и молочного скотоводства, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Бурлаков, Олег Леонидович (1949—2021) — российский изобретатель и предприниматель.
 Бурлаков, Павел Николаевич (род. 1963) — украинский и российский политик.
 Бурлаков, Пётр Герасимович (1908—1979) — советский хозяйственный деятель.
 Бурлаков, Сергей Владимирович (род. 1971) — российский спортсмен-паралимпиец, депутат Государственной думы.
 Бурлаков, Эдгар Николаевич (род. 1974) — латвийский футболист.
 Бурлаков, Юрий Ильич (род. 1960) — советский лыжник, участник зимних Олимпийских игр 1984 и 1988 годов.



См. также 
 Бурлак (фамилия)
 Бурлака